

Geografia 
 Saint-Étienne – comune francese del dipartimento della Loira
 Saint-Étienne-de-Tinée – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Saint-Étienne-du-Grès – comune francese nel dipartimento delle Bocche del Rodano

Altro 
 Diocesi di Saint-Étienne – diocesi suffraganea dell'arcidiocesi di Lione
 Saint-Étienne mod. 1907 – mitragliatrice pesante dell'esercito francese in uso dal 1914 al 1916 
 Saint Etienne – gruppo musicale indie dance inglese
 Association Sportive de Saint-Étienne Loire – squadra di Calcio francese

Pagine correlate 
 Saint-Étienne-du-Bois